Gilkey ist der Familienname folgender Personen:

 David Gilkey († 2016), US-amerikanischer Fotojournalist
 Langdon Gilkey (1919–2004), US-amerikanischer protestantischer ökumenischer Theologe 
 Peter B. Gilkey (* 1946), US-amerikanischer Mathematiker